Tynda bezeichnet:

 Tynda, Stadt in der Oblast Amur (Russland)
 Tynda (Dep), Nebenfluss des Dep und Zufluss der Seja
 Tynda (Giljui), Nebenfluss des Giljui und Zufluss der Seja
 Tynda (Urkan), Nebenfluss des Urkan und Zufluss der Seja
 Rajon Tynda, Verwaltungsbezirk in der Oblast Amur
 Tynda, Simon Gawrilowitsch, ukrainischer Komponist